GNL ist die Abkürzung für:

 Gambia National League, eine historische Partei in Britisch-Gambia
 Ghandhara Nissan
 einen Markennamen des ehemaligen britischen Automobilherstellers Gordon Newey

GNL